Ењвил може да се односи на:

 Ењвил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Ењвил (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома